Jens Andersen er navnet på flere personer:
 Jens Andersen Lodehat (død 1431) – dansk biskop
 Jens Andersen Beldenak (død 1537) – dansk biskop
 Jens Andersen (friskytte) – friskytte under Skånske Krig, 1675-1679
 Jens Degn Andersen (1819-1894) – dansk gårdmand og politiker, folketingsmand 1853-1854 og 1866-1869
 Jens Banzon Hee Andersen (1820-1892) – dansk landmand
 Jens Andersen (politiker, 1822-1904) – dansk gårdmand og politiker, medlem af Folketinget og Landstinget
 Jens Mathias Bollerup Andersen (1822-1868) – dansk politiker
 Jens Andersen (politiker, 1857-1932) – dansk brygmester og politiker, medlem af Folketinget og Landstinget
 Jens Andersen (bokser) (1929-2010) – dansk bokser
 Jens Andersen (forfatter) (født 1955) – dansk forfatter
 Jens Andersen (skuespiller) (født 1971) – dansk skuespiller